Змагання з плавання на дистанції 400 метрів комплексом серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 9 серпня і складались з попередніх запливів та фіналу.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 09:30.

Фінал
Фінал відбувся о 17:47.

Примітки 

400 метрів комплексом (чоловіки)